Фе́щенко — українське прізвище. Відомі носії:

 Фещенко Валентин Андрійович — український кінорежисер.
 Фещенко Василь Іванович ( 1943) — український скульптор.
 Фещенко Віталій Георгійович (* 1976) — солдат Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Фещенко Владислав Васильович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Фещенко Євген Леонорович — український археолог, кандидат історичних наук, доцент Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
 Фещенко Микола Михайлович — український архітектор, заслужений архітектор УРСР.
 Фещенко Петро Васильович (1922—1992) — Герой Радянського Союзу.
 Фещенко Петро Васильович (1951) — український промисловий діяч.
 Фещенко Степан Федорович — український математик-механік, доктор фізико-математичних наук, професор.
 Фещенко Юрій Іванович — український пульмонолог, доктор медичних наук, професор, академік НАМН України.
 Фещенко-Чопівський Іван Адріянович — вчений-металург, громадський і політичний діяч, міністр Центральної Ради та Директорії.

Українські прізвища
Прізвища на -енко